

Musée du chocolat à Cologne

Musée du chocolat à Bruxelles

Musée du chocolat à Barcelone

Musée du chocolat à Geispolsheim
 Musée du chocolat à Paris
 MUSCO à Limonest, région lyonnaise

Tchéquie 
 Musée du chocolat à Prague